Diese Liste zeigt alle ehemaligen und derzeitigen Mitglieder des Staatsrates des Kantons Freiburg seit 1848.

Parteiabkürzungen oder politische Richtung 
 BGB: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (ab 1971 SVP)
 FDP: FDP.Die Liberalen
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
 K/CVP: Konservative Volkspartei, ab 1957 Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei, ab 1970 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)
 LD: Katholisch-Konservative Partei
 L: Liberal-Demokratische Union, ab 2009 FDP.Die Liberalen
 S/DS: Demokratisch-Soziale Partei
 SP: Sozialdemokratische Partei
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Staatsräte

Weblinks 
 Liste der Staatsrätinnen und Staatsräte von 1848 bis heute auf der Website der Staatskanzlei.

!
Liste, Freiburg Staatsrat
Wikipedia:Liste
Freiburg